Fudbalski klub Mladost (FK Mladost; NK Mladost; Mladost Gorice; Mladost) je bio nogometni klub iz naselja Gorice, Distrikt Brčko, Bosna i Hercegovina.

O klubu 
Klub je osnovan 1967. godine. 1970.-ih se natjecao u "Majevičkoj ligi" ("Međuopćinskoj majevičkoj ligi"). Od sezone 1978./79. do 1983./84. "Posavsko-podmajevičke lige" ("Posavsko-podmajevičke grupne lige"), a od sezone 1984./85. do 1989./90. "Međuopćinske lige Brčko - Zapad".  
Zbog rata u BiH, okupacije i protjerivanja hrvatskog stanovništva iz Gorice, klub 1992. godine prestaje s radom. Po završetku rata, Gorice gube hrvatsku većinu i postaju većinski naseljene Srbima i ulaze u sastav Distrikta Brčko.

Uspjesi

Pregled plasmana

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice 
 Gorice

Vanjske poveznice

Izvori 
 Iljo Dominković: Nogomet u Bosanskoj Posavini : 1920-1995, Orašje, 1996.,  (B - graf), str. 132  
 Bratislav Stojanović, Dragiša Kovačević: "Jugoslovenski fudbalski klubovi", Beograd, 1977., str. 184 
 posavinasport.com, Spisak ekipa koje su se postojale u nekadašnjem Brčko i Doboj savezu- 1985 sezona. , pristupljeno 29. lipnja 2020. 
 bhklubovi.wordpress.com, BRČKO DISTRIKT, pristupljeno 29. lipnja 2020. 

Bivši bosanskohercegovački nogometni klubovi
Hrvatski nogometni klubovi u Bosni i Hercegovini
Nogometni klubovi u Brčko Distriktu